Les Japonais ont une grande admiration pour la nature de leur pays, et il n'est pas étonnant qu'ils aient souvent représenté les animaux qui les entourent sur leurs timbres.

Cet article tente de recenser et surtout d'identifier et de classer les poissons de la faune japonaise qui apparaissent sur les timbres du Japon et éventuellement sur ceux de quelques autres pays qui ont représenté des scènes japonaises.

Chaque espèce est suivie de la liste des timbres qui la figurent, avec dans l'ordre l'année d'émission, la valeur faciale et, entre parenthèses le numéro dans les catalogues (M = Michel, Sc = Scott, SG = Stanley et Gibbon, YT = Yvert et Tellier)

Poissons 
Poissons-coffres
Poisson-coffre (espèce à préciser)
Ryukyu, 1967, 3 c. 
Anguillidae
Anguille japonaise (Anguilla japonica) - Japonais unagi
1/8/1966, 15 y.
Balistidae
Balistoides conspicillum
Ryukyu, 1967, 3 c.
Carangidae
Seriola quinqueradiata - Japonais buri
10/2/1967, 15 y.
Chaetodontidae
Chaetodon ephippium
Ryukyu, 1966-1967, 3 c.
Forcipiger sp.
Ryukyu, 1967, 3 c.
Cyprinidae
Poisson rouge (Carassius auratus)
1952, 35 y.
1966, 7 y.
Carpe Cyprinus carpio  - Japonais koi 
1952, 35 y.
28/2/1966, 10 y.
Carpe (Tanakia tanago) - Japonais miyakotanago
1976, 50 y.
Gasterosteidae
Épinoche (Gasterosteus aculeatus aculeatus) - Japonais itoyo (イトヨ)
Plecoglossidae
Plecoglossus altivelis - Japonais ayu
1/6/1966, 10 y.
Pomacentridae
Poisson clown (probablement Amphiprion frenatus)
Ryukyu, 1966, 3 c.
Salmonidae
Oncorhynchus keta - Japonais sake
1/12/1966, 15 y.
Oncorhynchus masou - Japonais yamame
8/5/1998, 50 y.
Saumon - Japonais yuichi takahashi
1980, 50 y.
Scombridae
Maquereau japonais (Scomber japonicus) - Japonais masaba (マサバ)
1/9/1966, 15 y.
Katsuwonus pelamis - Japonais katsuo (鰹)
16/5/1966, 10 y.
Sparidae
Brème de mer rouge (Pagrus major) - Japonais madai
25/3/1966, 10 y. 
Tetraodontidae
Poisson globe (Takifugu rubripes) - Japonais tora fugu
10/3/1967, 15 y.
Zanclidae
Zanclus cornutus
Ryukyu, 10/8/1959, 3 c.
Ryukyu, 1960-1962, 3 c. (type de 1959 modifié)

Voir aussi 
 Amphibiens et reptiles du Japon sur timbres
 Faune du Japon sur timbres

Faune du Japon sur timbres
Japon